Вязовая — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вязовая — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Вязовая — деревня в Гребеневском сельсовете Лельчицкого района Гомельской области.

Россия 
 Вязовая — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Вязовая — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Вязовая — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Вязовая — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Вязовая — деревня в Романовском районе Саратовской области.
 Вязовая — посёлок в составе городского округа Дегтярск Свердловской области.
 Вязовая — посёлок в составе городского округа Ревда Свердловской области.
 Вязовая — деревня в Воткинском районе Удмуртии.
 Вязовая — посёлок в подчинении города Усть-Катав Челябинской области.

Украина 
 Вязовая — село в Краснокутском районе Харьковской области.

Реки 
 Вязовая — река в Пермском крае.

Станции 
 Вязовая — станция Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Вяз (значения)
 Вязовая улица
 Вязовка
 Вязово
 Вязовое
 Вязовск
 Вязовский
 Вязовый